Кёсем () — турецкое женское имя.

Персоналии 
 Кёсем-султан (1589—1651) — наложница османского султана Ахмеда I и мать султанов Мурада IV и Ибрагима I.
 Кёсем-султан (1606—1612) — дочь османского султана Ахмеда I.